La portada gòtica del convent del Carme, molt conegut actualment com a arc adrianenc és una portalada gòtica originària del convent del Carme de Barcelona. Enderrocat el 1874, de les restes del convent, la portada va acabar a la finca de cal Tano a Sant Adrià de Besòs. Actualment és considerat un símbol del municipi.

Descripció 
La portalada gòtica està formada per dos brancals, una llinda plana i l'arc fet amb pedra de Montjuïc tallada. Els brancals estan formats per sòcol llis, sobre el que es recolzen una successió de pilastres, de fust semicircular, amb bases gòtiques i capitells amb ornamentació de motius vegetals i animals i també per rostres humans. El carregament de l'arc coincideix amb els àbacs dels capitells, i està constituït per una imposta motllurada continua de brancal a brancal i per sobre de la llinda plana. L'arc és ogival i està destacat amb arquivoltes. El portal està situat en el nus d'accés a la Ronda del Litoral amb els ramals del pont de la carretera N-II, al marge dret del riu Besòs.

Notícies històriques 
Aquest és la portada de l'església del convent del Carme de l'orde mendicant dels carmelites calçats del carrer del Carme de Barcelona que es devia construir entre 1293 i 1381. L'any 1835 el convent fou assaltat i cremat pels grups revolucionaris. El 1838 es va cedir l'espai del convent a l'Ajuntament de Barcelona per instal·lar-hi provisionalment la universitat, tot just restablerta a Barcelona, fins que es va traslladar a un nou lloc (1872). L'any 1874, finalment, es van enderrocar i el solar es va urbanitzar de nou. La portada es traslladà a la finca de cal Tondo de Sant Adrià. El 1968 amb les obres de l'autopista A-19 la porta queda situada entre els dos ramals d'aquesta via. El 1991 es fan les obres de la ronda del Litoral i la portada es restaura i es trasllada a l'emplaçament actual. El 1997 l'arc es declara símbol d'identitat del municipi, a petició de l'associació Dones de Futur.

Bibliografia 
 Jordi PEÑARROJA Edificis viatgers de Barcelona. Barcelona: Llibres de l'Índex, 2007. ISBN 9788496563261.

Referències 

Patrimoni monumental de Sant Adrià de Besòs
Edificis de Sant Adrià de Besòs
Edificis gòtics del Barcelonès
Edificis de Catalunya traslladats